Полухин — русская фамилия.

 Полухин, Александр Викторович (род. 1961) — казахстанский ватерполист.
 Полухин, Владимир:
 Полухин, Владимир Николаевич (1932—2009) — российский учёный, специалист в области физической химии.
 Полухин, Владимир Петрович (род. 1938) — советский учёный в области обработки металлов давлением, доктор технических наук, профессор, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Полухин, Владимир Фёдорович (1886—1918) — российский советский политический деятель, участник Октябрьской революции в России и штурма Зимнего дворца.

 Полухин, Дмитрий Алексеевич (1927—1993) — генеральный конструктор КБ «Салют», Герой Социалистического Труда (1980), лауреат Ленинской (1976) и Государственной премий (1967), доктор технических наук.
 Полухин, Иван Андреевич (1924—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Полухин, Кирилл Алексеевич (род. 1968) — российский киноактёр.
 Полухин, Николай Анатольевич (род. 1982) — российский спортсмен, серебряный призёр Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
 Полухин, Пётр Иванович (1911—1996) — профессор, Герой Социалистического Труда (1971), академик АН Казахской ССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Полухин, Юрий Дмитриевич (1931—1980) — советский прозаик и поэт, член СП СССР, муж писательницы Любови Рудневой.

 Полухина, Валентина Платоновна (урождённая Борисова, 1936—2022) — российско-британский литературовед, специалист по творчеству Иосифа Бродского.

Другое 
 Полухина — деревня в Пермском крае России.
 Эскадренные тральщики типа «Владимир Полухин»

Литература

Примечания